Vass Lajos (1892–?) jogász, csiki tanácsos, barlangász
Vass Lajos (1927–1992) zeneszerző, karmester
Vass Lajos (1955–) politikus, kulturális menedzser